Lover:
 Lover — альбом Тейлор Свифт.
 «Lover» — песня Тейлор Свифт из альбома Lover.

 См. также
 Любовник
 Любовница